Conquista és un municipi de la província de Còrdova a la comunitat autònoma d'Andalusia, a la comarca de Valle de los Pedroches.

Administració

Demografia

Referències 

Municipis de Valle de los Pedroches